La bataille de Misrata peut faire référence à:
 La bataille de Misrata a opposé les forces italiennes et turques en 1912 pendant la guerre italo-turque.
 La Bataille de Misrata est une bataille clé de la guerre civile libyenne de 2011